Samuel Huntington ist der Name folgender Personen:
* Samuel Huntington (Politiker, 1731) (1731–1796), US-amerikanischer Politiker (Connecticut), Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung der USA
 Samuel Huntington (Politiker, 1765) (1765–1817), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
 Samuel P. Huntington (1927–2008), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor

Siehe auch:
 Sam Huntington (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler